Institut Teknologi Bandung
 Individuele Traject Begeleiding, een Nederlandse jeugdstraf
 Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren, een Belgisch onderzoeksinstituut
 ITB Installatietechniek (Installatie Techniek in de Bouw), een installatietechnisch bedrijf.